Peñafiel est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
Le toponyme castillan Peñafiel est formé de peña, « rocher », et de fiel, « fidèle ». Au , la ville s'appelait Penna Fidele. En 1013, le comte Sancho García, après sa reconquête de Peñafiel, prononce la phrase suivante :  ().

Le toponyme portugais Penafiel partage la même étymologie : Pennafidelis, « rocher fidèle ».

Toponyme 

 Peñafiel, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Canalejas de Peñafiel, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Olmos de Peñafiel, commune espagnole de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Torre de Peñafiel, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 , comarque de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León.

 , village de la municipalité de  dans l'État de Puebla ;
 , village de la municipalité de Guanajuato dans l'État de Guanajuato ;
 , village de la municipalité de  dans l'État d'Hidalgo.

Patronyme

Noblesse 
 , titre de noblesse español ;
 , titre de noblesse español ;

Autres personnalités 
  (1995-), footballeur équatorien ;
  (1950-), enseignante et femme politique chilienne ;
  (1593-1657), théologien du Vice-Royaume du Pérou ;
  (1933-2009), écrivain espagnol ;
 , sportif équatorien ;
  (1932-), journaliste espagnol ;
 Juan de la Cierva y Peñafiel (1864-1938), avocat et homme politique espagnol ;
  (1915-1997), agriculteur et homme politique chilien ;
  (1954-), présentateur de télévision chilien ;
  (1597-1657), jésuite du Vice-Royaume du Pérou ;
  (?-1246), ecclésiastique espagnol.

Architecture 
 Château de Peñafiel, forteresse médiévale située sur la commune espagnole de Peñafiel, dans la province de Valladolid ;
 , forteresse médiévale de la municipalité espagnole de Zarza la Mayor, dans la province de Cáceres et la communauté autonome d'Estrémadure.

Divers 
 , marque d'eau minérale mexicaine produite par le Groupe Peñafiel.

Voir aussi 
 Penafiel, municipalité portugaise située dans le district de Porto et la région Nord.

Toponymie espagnole
Patronyme hispanique